

Geografia

Toponimi
Masino – torrente che confluisce nell'Adda.
Masino – frazione del comune di Ardenno, posto all'imbocco della Val Masino.
Borgomasino (TO) – nel Canavese.
Masino – l'unica frazione del comune canavesano di Caravino (TO).
una vetta del Pizzo Tre Signori.

Castelli 
Castello di Borgomasino – nell'omonimo comune (TO).
Castello di Masino – in frazione omonima nel comune di Caravino (TO).

Personaggi o famiglie
Masino – famiglia nobiliare.
Ghigo Masino – attore italiano.
Paola Masino – scrittrice italiana.

Altro
Masìno – forma ipocoristica del nome proprio Tommaso.

Pagine correlate 
 Val Masino